Сан-Льоренс-Саваль ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Оксиденталь. Занимает площадь 41,19 км². Население — 2402 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 46 км.

Покровителем города считается Сант Льоренсс мартир.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
 Mapa de Sant Llorenç Savall a Google Maps
 Pàgina web amb rutes en bicicleta de muntanya

Муниципалитеты Барселоны